Huck ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Huck, deutscher Zeitungsverleger (siehe Münchner Merkur#Geschichte)
 August Huck (1849–1911), deutscher Zeitungsverleger 
 Bernd Huck (1948–2016), deutscher Jurist
 Bill Huck (* 1965), deutscher Radsportler
 Christian Huck, deutscher Anglist
 Daniel Huck (* 1948), französischer Jazz-Musiker
 Erich Huck, deutscher Turner
 Jean-Noël Huck (* 1948), französischer Fußballspieler und -trainer
 Johann Gerhard Huck (1759–1811), deutscher Kupferstecher, arbeitete in Düsseldorf
 Johannes Huck, alternative Schreibweise für Johannes Hug (1455–1505), deutscher Geistlicher und Autor
 Joseph Huck (1805–1859), Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Jürgen Huck (1927–2021), deutscher Archivar, Historiker und Autor
 Karl Huck (1876–1926), österreichischer Tiermaler
 Karsten Huck (* 1945), deutscher Springreiter
 Marco Huck (* 1984), deutscher Boxer
 Mark Huck (* 1957), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Stephan Huck (* 1970), deutscher Marinehistoriker; Leiter des Deutschen Marinemuseums in Wilhelmshaven
 Oliver Huck (* 1969), deutscher Musikwissenschaftler
 Wilhelm Huck (* 1970), niederländischer Chemiker
 Winnifred Sprague Mason Huck (1882–1936), US-amerikanische Politikerin
 Wolfgang Huck (1889–1967), deutscher Zeitungsverleger 

Huck bezeichnet:
  Huck, deutsche Krimiserie
 Huck (Alpen), Ortsteil der Gemeinde Alpen im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen
 Splawnucha, Siedlung in Russland

Siehe auch:
 Huk
 Hug
 Hook